Martin Høyem – calciatore norvegese
 Sivert Høyem – cantante norvegese
 Tom Høyem – politico danese